Plaats in Indonesië
 Way Harong (Air Naningan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Way Harong (Way Lima), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung